Ruurt Hazewinkel (1929-2012), uitgever
Ruurt Hazewinkel Jzn. (1855-1940), uitgever en oprichter van het Nieuwsblad van het Noorden